Desa Kedungjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Kedungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,03, long 107,34), Jawa Barat, 
 Desa Kedungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,15, long 107,02), Jawa Barat, 
 Desa Kedungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar